Schichan steht für:

 Shihan (Geographie), geologische Landschaftselemente in Gebieten der Russischen Föderation
 Klaus Schichan (* 1940), deutscher Schauspieler und Stuntman